La Gamma Ethniki 1985-1986 è l'11ª edizione del campionato greco di calcio di terzo livello.

Gruppo 1 (Sud)

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Beta Ethniki 1986-1987
 Ammessa ai Play-out
      Retrocesse in Delta Ethniki 1986-1987

Gruppo 2 (Nord)

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammessi in Beta Ethniki 1986-1987
 Ammessa ai Play-out
      Retrocesse in Delta Ethniki 1986-1987

Play-out

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1985
Calcio nel 1986